Tierrechtler steht für
 Personen, die sich mit den ethischen Aspekten von Tierrechten auseinandersetzen, siehe Tierrechte
 Personen, die sich gegen eine „Ausbeutung“ von Tieren einsetzen, siehe Tierrechtsbewegung